Plaats in Indonesië
 Wirogunan (Mergangsan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Wirogunan (Kartasura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Wirogunan (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java